Epopeya puede referirse a:

 la Epopeya, un género narrativo.
 Epopeya, una revista argentina dedicada al heavy metal.
 Epopeya, una serie documental chilena sobre la Guerra del Pacífico.